«Hryggjarstykki» («Хрюггьярстюкки»; возможно, переводится как «спинной хребет») — не дошедшая до нас королевская сага, написанная в середине XII века на древнеисландском языке. Сага, предположительно, описывала современные ей события из истории Норвегии. Её автором был исландец Эйрик Оддсон, о котором нам мало что известно. В отличие от других королевских саг Hryggjarstykki была составлена преимущественно в прозе, хотя и содержала ряд скальдических стансов.

Ранее предполагалось, что Hryggjarstykki охватывала значительный период XII века, начиная повествование с 1130-х и заканчивая периодом 1160-70-х годов. Однако более точный анализ указывает на то, что сага охватывала период 1136—1139, и следовательно была составлена приблизительно в 1150 году, что делает её самой древней из известных нам саг.

Содержание 
Хотя сам текст саги не дошёл до нас, она известна нам благодаря ссылкам на неё других авторов саг. Так, например, её упоминает Снорри Стурлусон в своем «Круге земном», хотя и преувеличивая достоверность Hryggjarstykki:
.

В том же духе о Hryggjarstykki отзывается и автор «Гнилой кожи». Вероятно автор «Красивой кожи» также использовал Hryggjarstykki в качестве источника, хотя и не упоминает о нём прямо. Предполагается, что «Красивая кожа», «Гнилая кожа» и «Круг земной» использовали разные версии работы Эйрика.

См. также 
 «Красивая кожа»
 «Гнилая кожа»
 «Круг земной»

О персонажах саги

 Харальд Гилли
 Инге I
 Сигурд II
 Магнус Слепой
 Сигурд Беспокойный

Примечания 

Книги XII века
Исландские саги
Нордистика
Королевские саги